Lav, životinja
 Lav (zviježđe), zviježđe
 Lav (znak), horoskopski znak